China Hat steht für:

 China Hat (Idaho), Ort im Owyhee County im US-Bundesstaat Idaho

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 China Hat (Berg, Idaho)	
 China Hat (Kalifornien)	
 China Hat (Oregon)	

Siehe auch:
 Chinaman Hat
 Chinamans Hat